Пассерини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пассерини, Джованни (1816—1893) — итальянский ботаник и энтомолог.
 Пассерини, Лукас (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Пассерини, Сильвио (1469—1529) — итальянский кардинал.

См. также 
Терранова-дей-Пассерини